Il singolare dell'ATP Volvo International 1991 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Derrick Rostagno era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Goran Ivanišević.

Petr Korda ha battuto in finale 6–4, 6–2 Ivanišević.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

ATP Volvo International 1991
ATP Tour 1991